

Patronyme

 Erica Batchelor (1933-), patineuse artistique britannique ;
 George Batchelor (1920-2000), mathématicien australien spécialiste de la mécanique des fluides ;
 Lee Batchelor (1865-1911), syndicaliste et homme politique australien ;
 Jeff Batchelor (1988- ), snowboardeur canadien ;
 John Batchelor (1969- ), acteur australien ;
 John Batchelor (1855-1944), missionnaire anglais au Japon ;
 Joy Batchelor (1914-1991), réalisatrice et productrice anglaise de films d'animation ;
 Mary Batchelor (1927-2009), femme politique néo-zélandaise ;
 Stephen Batchelor, érudit, auteur, traducteur et enseignant bouddhiste britannique.

Voir aussi
 Batchelor, une communauté non incorporée de la paroisse de la Pointe Coupée en Louisiane.
 (23248) Batchelor  un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Halas et Batchelor un studio d'animation britannique fondé en 1940 par le Hongrois John Halas et sa femme britannique Joy Batchelor
 Space Age Batchelor Pad Music est un maxi du groupe anglais Stereolab, sorti en .

Homonymie de patronyme